Carl Engel si può riferire a:

Carl Engel (1818-1882), musicologo britannico di origine tedesca
Carl Engel (1883-1944), pianista statunitense
Johann Carl Ludwig Engel (1778-1840), architetto tedesco di stile neoclassico
Carl Engel von der Rabenau (1817-1870), pittore tedesco
Carl Engel (1895-1947), storico tedesco, rettore dell'università di Greifswald dal 1942 al 1945.